Чорнозе́мне (до 1945 року — Яни-Керлеут, Новий Керлеут, ) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.